Ву́лиця Кві́тки-Основ'я́ненка — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Бориспіль, Київська область.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Васильків, Київська область.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Володимир-Волинський, Волинська область.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Григорія Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Дубно, Рівненська область.
 Вулиця Григорія Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Григорія Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Лозова, Харківська область.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Львів.
Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Переяслав, Київська область.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Сарни, Рівненська область.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Тульчин, Вінницька область.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Квітки-Основ'яненка — вулиця в місті Городок, Хмельницька область.

Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей